Dubky (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol, siehe Dubky (Simferopol)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Horodenka, siehe Dubky (Horodenka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sawran, siehe Dubky (Sawran)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Ljuboml, siehe Dubky (Sarny)

siehe auch:
 Dubki
 Duby
 Dubi